Die Schwefelnitride stellen eine Anzahl bekannter Schwefel-Stickstoff-Verbindungen dar:
 Pentaschwefelhexanitrid, S5N6
 Tetraschwefeltetranitrid, S4N4
 Tetraschwefeldinitrid, S4N2
 Dischwefeldinitrid, S2N2
 Oligoschwefeldinitride, SxN2 mit x = 11, 15, 16, 17, 19
 Polythiazyl, (SN)x

Zusätzlich sind als instabile Spezies bekannt:
 Monoschwefeldinitrid, SN2 (als analoge Verbindung zum Distickstoffmonoxid, N2O)
 Monoschwefelmononitrid, SN (als analoge Verbindung zum Stickstoffmonoxid, NO)
 Dischwefelmononitrid, S2N, (als analoge Verbindung zum Stickstoffdioxid, NO2).

Von den Schwefelnitriden lassen sich die Schwefelimide und halogenierte Schwefelnitride ableiten. Zudem existieren eine Reihe Schwefelnitridkationen bzw. -anionen.

Einzelnachweise

Literatur 
 H. W. Roesky: Strukturen und Bindungsverhältnisse in cyclischen Schwefel-Stickstoff-Verbindungen. In: Angew. Chem. Band 91, 1979, S. 112–118, doi:10.1002/ange.19790910205.
 R. Gleiter: Struktur- und Bindungsverhältnisse in cyclischen Schwefel-Stickstoff-Verbindungen - Molekülorbitalbetrachtungen. In: Angew. Chem. Band 93, 1981, S. 442–450, doi:10.1002/ange.19810930505.

Stoffgruppe
 Schwefelnitride
 Schwefelnitride